Bosnië-Herzegovina
 Orašac (Bihać), een plaats in de gemeente Bihać, Bosnië-Herzegovina
 Orašac (Prozor-Rama), een plaats in de gemeente Prozor-Rama, Bosnië-Herzegovina
 Orašac (Novi Travnik), een plaats in de gemeente Novi Travnik, Bosnië-Herzegovina
 Orašac (Travnik), een plaats in de gemeente Travnik, Bosnië-Herzegovina
 Orašac (Visoko), een plaats in de gemeente Visoko, Bosnië-Herzegovina

Kroatië
 Orašac (Dubrovnik), een plaats in de Kroatische gemeente Dubrovnik

Servië
 Orašac (Aranđelovac), een plaats in de Servische gemeente Aranđelovac
 Orašac (Leskovac), een plaats in de Servische gemeente Leskovac
 Orašac (Obrenovac), een plaats in de Servische gemeente Obrenovac
 Orašac (Prijepolje), een plaats in de Servische gemeente Prijepolje
 Orašac (Šabac), een plaats in de Servische gemeente Šabac